Pedro Domecq puede hacer referencia a:

Personas
Pedro Domecq Lembeye (1787 - 1839)
Pedro Domecq Loustau (1824-1894)

Empresa
Pedro Domecq empresa multinacional española fundada en 1822 y vendida en 1994